Il singolare del torneo di tennis Arcachon Cup 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Judith Wiesner che ha battuto in finale 6–3, 6–7, 6–1 Barbara Paulus.

Teste di serie

  Conchita Martínez (primo turno)
  Barbara Paulus (finale)
  Isabel Cueto (quarti di finale)
  Sandra Cecchini (secondo turno)

 Bettina Fulco (primo turno) 
 Judith Wiesner (campionessa) 
 Sandra Wasserman (primo turno) 
 Neige Dias (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Arcachon Cup 1989